Склад збірної Чилі на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Чилі
С 2010